Петра () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пла-де-Мальорка. Занимает площадь 70,13 км². Население — 2.928 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Información del Instituto Balear de Estadística
  Página del Ayuntamiento 

Муниципалитеты Балеарских островов
Города Балеарских островов
Мальорка